Вороши́ловка () — село в Тывровском районе Винницкой области Украины. Расположено на обоих берегах реки Южный Буг.

Код КОАТУУ — 0524581801. Население по переписи 2001 года составляет 1247 человек. Почтовый индекс — 23323. Телефонный код — 4355.
Занимает площадь 24,1 км².

Известные уроженцы 

 Джек Делано — американский фотограф российского (украинского) происхождения.

Адрес местного совета 
23323, Винницкая область, Тывровский р-н, с. Ворошиловка, ул. Центральная, 24а.

Ссылки 
 Ворошиловка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Тывровского района